Ludovico de Torres ist der Name folgender Personen:

* Ludovico de Torres (Salerno) (1494–1553), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Salerno
 Ludovico de Torres (Monreale) (1533–1583), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Monreale 
 Ludovico de Torres (Kardinal) (1552–1609), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Monreale